Coedo puede referirse a:

Coedo (Allariz), lugar y parroquia del concello de Allariz.
Coedo (El Barco de Valdeorras), lugar y parroquia do concello de El Barco de Valdeorras.
Coedo (Abegondo), lugar de la parroquia de Folgoso, concello de Abegondo.
Coedo (Abragán), lugar de la parroquia de Abragán, concello de Corgo.
Coedo (Folgosa), lugar de la parroquia de Folgosa, concello de Corgo.
Coedo (Marei), lugar de la parroquia de Marei, concello de Corgo.
Coedo (Ribadeo), lugar de la parroquia de Vilaframil, concello de Ribadeo.
O Coedo (Carballedo), lugar de la parroquia de Buciños, concello de Carballedo.
O Coedo (Cenlle), lugar de la parroquia de A Pena, concello de Cenlle.
O Coedo (Los Nogales), lugar de la parroquia de Nullán, concello de Los Nogales.